Skråmsta kan avse:

 Skråmsta, Sigtuna kommun – en by i Haga socken i Sigtuna kommun
 Skråmsta, Örebro – ett naturområde i västra Örebro
 Skråmsta, Västerås kommun - en by i Haraker socken i Västerås kommun